Сен-Мор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 150 км на південь від Орлеана, 60 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 263,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер